Naraka (Sanskrit ) ist in der indischen Mythologie:

 Naraka (Mythologie), die Unterwelt, Hölle und Ort des Totengerichts
 Naraka (Asura), ein Dämon, Sohn von Vishnu und Bhudevi, von Krishna getötet, nach anderen Quellen Sohn des Daitya Hiranyaksha